Questa pagina è una lista di alcuni presunti avvistamenti di Oggetti Volanti Non Identificati (UFO), compresi i casi riportati di presunti incontri ravvicinati e rapimenti alieni. Oltre agli avvistamenti moderni, oggetto di studio dell'ufologia, sono riportati anche presunti avvistamenti delle epoche passate (dall'antichità al Settecento), che sono invece oggetto di studio della clipeologia.

Antichità classica

VI secolo

VIII secolo

IX secolo

X secolo

XI secolo

XII secolo

XIII secolo

XIV secolo

XV secolo

XVI secolo

XVII secolo

XVIII secolo

XIX secolo

XX secolo

XXI secolo

Avvistamenti per regione geografica

 Australia
 Argentina

 Belgio

Bielorussia
Brasile
Canada
Capo Orientale
Cina
Filippine
Firenze
Francia
India
Indonesia
Iran
Isole Canarie
Israele
Italia
Messico
Norvegia
Nuova Zelanda
Orbita terrestre
Regno Unito
Russia
Spagna
Stati Uniti d'America
Sudafrica
Svezia

Note

Voci correlate
Lista di presunte creature extraterrestri
Incontro ravvicinato
Rapimento alieno
Clipeologia
Ufologia
Falsificazioni in ufologia

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 

Pseudoscienza
Ufologia